Il torneo di pallavolo femminile ai Giochi olimpici è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza quadriennale dal CIO e dalla FIVB, durante i Giochi olimpici.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni